Spiritus Domini est une locution latine qui signifie Esprit du Seigneur ou Saint-Esprit.
 Spiritus Domini est une lettre apostolique de Jean-Paul II sur Alphonse de Liguori donnée le .
 Spiritus Domini est une lettre du pape François à propos de l'accès des femmes aux ministères de lectorat et d'acolyte, donnée le .